Baffinia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Elise Wesenberg-Lund 1950. Baffinia ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Baffinia